Tazieff kan syfta på:

 Haroun Tazieff (1914–1998), fransk vulkanolog.
 8446 Tazieff – en asteroid.